Торгашинский сельсовет

 Торгашинский сельсовет — в Загорском районе Московской области (до 1939)
 Торгашинский сельсовет — в Загорском районе Московской области (1959—1994)